

Astronomia 
 22567 Zenisek – asteroide della fascia principale

Persone 
 František Ženíšek – pittore cecoslovacco
 Ladislav Ženíšek –  allenatore di calcio e calciatore cecoslovacco
 Marek Ženíšek – politico e politologo cecoslovacco